Tomáš František Savojský (21. prosince 1596, Turín – 22. ledna 1656, Turín), italsky: Tommaso Francesco di Savoia, byl carignanský kníže/princ a soissonský hrabě. Do dějin vstoupil jako vojevůdce bojující ve třicetileté válce.

Byl synem savojského vévody Karla Emanuela I. a zakladatel vedlejší, savojsko-carignanské větve Savojského domu. Ta se posléze rozštěpila na dvě linie:

 Carignanská linie, z níž vzešli pozdější králové sardinští (počínaje Karlem Albertem)

 Linie Soissons, která vymřela v roce 1736 v osobě jeho vnuka a jednoho z největších vojevůdců 17. a 18. století, Evžena Savojského

Vývod z předků

Odkazy

Externí odkazy 
 

Osobnosti třicetileté války
Savojští
Narození v roce 1596
Úmrtí v roce 1656
Muži
Úmrtí 22. ledna
Narození 21. prosince
Narození v Turíně
Úmrtí v Turíně